

Населені пункти та їхні частини

 Кремпа — село в гміні Пшемкув Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Кремпа — село в гміні Добжинь-над-Віслою Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кремпа — село в гміні Єзьожани Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Кремпа — село в гміні Льґота-Велька Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Кремпа — село в гміні Доманевіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Кремпа — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Кремпа — село в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Кремпа — село в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Кремпа — село в гміні Ліповець-Косьцельни Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Кремпа — село в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кремпа — село в гміні Тулішкув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Кремпа — село в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Кремпа — частина міста Зелена Гура в Любуському воєводстві
 Кремпа — частина міста Острув-Велькопольський в Островському повіті Великопольського воєводства
 Кремпа — частина села Вільдно в гміні Хростково Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки